|-
| 85101 - || 2192 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85102 - || 2211 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85103 - || 2412 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85104 - || 2415 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85105 - || 2433 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85106 - || 3038 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85107 - || 3144 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85108 - || 3475 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85109 - || 3892 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85110 - || 4043 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85111 - || 4051 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85112 - || 4060 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85113 - || 4116 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85114 - || 4285 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85115 - || 4329 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85116 - || 4342 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85117 - || 5135 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 85118 - || 1971 UU || 26 d'octubre, 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 85119 - || 1972 RD || 15 de setembre, 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 85120 - || || 30 de setembre, 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 85121 Loehde || || 27 de maig, 1976 || Siding Spring || A. Lowe
|-
| 85122 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 85123 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85124 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85125 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85126 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85127 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85128 - || 1979 HA || 21 d'abril, 1979 || Palomar || D. Zelinsky
|-
| 85129 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85130 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85131 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85132 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85133 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85134 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 85135 - || || 22 d'agost, 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 85136 - || || 22 d'agost, 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 85137 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85138 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85139 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85140 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85141 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85142 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85143 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85144 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85145 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85146 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85147 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85148 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85149 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85150 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 85151 - || 1983 QT || 30 d'agost, 1983 || Palomar || J. Gibson
|-
| 85152 - || || 16 d'agost, 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 85153 - || 1985 TA || 12 d'octubre, 1985 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85154 - || || 11 d'octubre, 1986 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 85155 - || || 7 de novembre, 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 85156 - || || 13 de setembre, 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 85157 - || || 30 de setembre, 1987 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 85158 - || || 17 d'octubre, 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 85159 - || 1988 DL || 22 de febrer, 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 85160 - || || 14 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 85161 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 85162 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 85163 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 85164 - || || 3 d'octubre, 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 85165 - || || 7 d'octubre, 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 85166 - || 1989 OC || 21 de juliol, 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 85167 - || || 7 de setembre, 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 85168 Albertacentenary || || 2 de setembre, 1989 || Palomar || A. Lowe
|-
| 85169 - || || 26 de setembre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85170 - || || 7 d'octubre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85171 - || || 7 d'octubre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85172 - || || 20 d'agost, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85173 - || || 20 d'agost, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85174 - || || 16 d'agost, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85175 - || 1990 RS || 13 de setembre, 1990 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 85176 - || || 15 de setembre, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 85177 - || || 18 de setembre, 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 85178 - || 1990 TQ || 10 d'octubre, 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 85179 Meistereckhart || || 11 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85180 - || || 26 d'octubre, 1990 || Oohira || T. Urata
|-
| 85181 - || || 15 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85182 - || 1991 AQ || 14 de gener, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 85183 - || || 18 de gener, 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 85184 - || || 9 de maig, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 85185 - || || 6 de juny, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85186 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85187 - || || 7 d'agost, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 85188 - || || 7 d'agost, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 85189 - || || 4 de setembre, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 85190 - || || 12 de setembre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85191 - || || 7 de setembre, 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 85192 - || || 4 de setembre, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85193 - || || 14 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 85194 - || || 5 d'octubre, 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 85195 von Helfta || || 7 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85196 - || || 4 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85197 Ginkgo || || 5 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85198 - || || 2 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85199 Habsburg || || 3 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85200 Johnhault || || 6 d'octubre, 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
5